

Geografia
 Germania 
 Trent – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Regno Unito 
 Trent – villaggio dell'Inghilterra nel Dorset
 Trent – fiume dell'Inghilterra
 Stati Uniti d'America 
 Trent – comune del Dakota del Sud
 Trent – comune del Texas

Onomastica
 Trent – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi fittizi
 Trent – personaggio della serie A tutto reality
 Trent – personaggio della serie Resident Evil

Persone
 Gary Trent – cestista statunitense

Altro
 Rolls-Royce Trent – motore per aeromobili prodotto dalla Rolls-Royce plc